Бе́лльман, Бе́льман () — фамилия.

Белльман:
 Белльман, Хенрик (род. 1999) — шведский футболист.

Бельман:
 Бельман, Карл Микаэль (1740—1795) — шведский национальный поэт и композитор.

См. также 
  — цикл популярных шведских анекдотов, возникших в школьной среде в начале XIX века и изначально вдохновлённых биографией известного шведского поэта и композитора Карла Микаэля Бельмана.
 Беллман